Хо — русская транскрипция некоторых восточноазиатских фамилий. Используется для передачи:
 китайских фамилий  (пиньинь Huò) и  (пиньинь Huǒ); по-английски передаются как Huo.
 кантонского произношения фамилий ,  (упр. 贺) и 河, которые на путунхуа произносятся Хэ. По-английски эти кантонские фамилии передаются как Ho.
 корейской фамилии  (у корё-сарам — Хе или Хегай); по-английски передаётся как Heo, Huh или Hur, и соответствует , по-русски Сюй.
 вьетнамской фамилии , соответствующей китайской фамилии  (Ху).

Известные носители 
 Китайская фамилия 霍
 Хо Гуан (; умер в 68 г. до н. э.), имя в детстве Цымэн () — влиятельный китайский сановник династии Западная Хань, который длительное время исполнял обязанности регента; сводный брат военачальника Хо Цюйбина.
 Хо Цюйбин (; 140—117 до н. э.) — военачальник династии Западня Хань, сводный брат Хо Гуана.
 Хо Юаньцзя (; 1869—1910) — мастер ушу.

 Китайская фамилия 火
 Хо Лян (; род. в 1989) — китайский прыгун в воду.

 Китайская фамилия 何
 Хо Фань (; род. в 1937) — гонконгский и тайваньский киноактёр, режиссёр и фотохудожник.
 Хо, Юниус (; род. в 1962) — гонконгский политик, член Законодательного совета

 Корейская фамилия 허
 Хегай, Алексей Иванович или Хо Га И (, 1908—1953) — российский и корейский революционер.
 Хо Бин (1913—1969) — северокорейский партийный и государственный деятель.
 Хо Дам (; 1929—1991) — северокорейский государственный деятель и дипломат.
 Хо Джон Му (; род. в 1955) — южнокорейский футболист.
 Хо Ён Мо (; род. в 1965) — южнокорейский боксёр.
 Хо Ён Сэн (; род. в 1986) — южнокорейский певец, участник группы SS501 (солист).

 Вьетнамская фамилия Hồ
Хо () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Ху (胡).
 Хо, Динь Хи Михаил (; 1808—1857) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Хо Куи Ли (; 1335—1407) — правитель Вьетнама, основатель династии Хо.
 Хо Минь Тху (род. 1929) — южновьетнамский спортивный стрелок.
 Хо Суан Хыонг (; жила в XVIII—XIX вв.) — вьетнамская поэтесса.
 Хо Хыу Тыонг (; 1910—1980) — деятель вьетнамского национально-освободительного движения.
 Хо Ши Мин (; 1890—1969) — (псевдоним), вьетнамский коммунистический деятель и революционер, первый президент Северного Вьетнама.

См. также 
 Сто фамилий
 Хо